Pavlo steht für:

 Paul, männlicher Vorname
 E. Lionel Pavlo (1906–1989), US-amerikanischer Bauingenieur und Brückenbauer
 Ľudovít Pavlo (1925–2014), slowakischer Schriftsteller